Claymore steht für:

 Claymore, ein schottisches, zweihändig geführtes Schwert
 M18 Claymore, eine während des Koreakrieges entwickelte Antipersonenmine
 Claymore (Manga), Manga- und Anime-Serie
 Claymore (Band), deutsche Band
 Die Claymore-Saga (Der Schicksalskampf des Keltenreichs), Brettspiel
 Claymore (Schiff), britische Fähre der Reederei Caledonian MacBrayne
 Claymore II, ein neuseeländisches Fracht- und Passagierschiff